Rybnaja (russisch ) ist der Name einer großen Zahl von Fließgewässern in Russland, darunter:

 Rybnaja (Angara), Nebenfluss der Angara
 Rybnaja (Barentssee), Zufluss der Barentssee
 Rybnaja (Chatangagolf), Zufluss des Chatangagolfs der Laptewsee
 Rybnaja (Kan), Nebenfluss des Kan
 Rybnaja (Kasyr), Nebenfluss des Kasyr
 Rybnaja (Kurisches Haff), Zufluss des Kurischen Haffs der Ostsee
 Rybnaja (Norilka), Quellfluss der Norilka in der Region Krasnojarsk
 Rybnaja (Steinige Tunguska), Nebenfluss der Steinigen Tunguska